Juan Alberto Pedro Alcantara Lisboa de Padilha y Bourbon (Madrid, 02 de março de 1948), conhecido como Juan de Bourbon, é um ator, modelo, produtor de teatro e artista plástico hispano-brasileiro.

Biografia 
Juan de Bourbon nasceu em Madrid em 1948. Nobre espanhol, primo do Rei Juan Carlos da Espanha, apresenta ascendência com a família real portuguesa. 

Ainda criança, passa a residir no Brasil. Forma-se em Artes cénicas pela UFRJ. Paralelo a isso, passa a trabalhar como modelo fotográfico para várias agëncias nacionais e internacionais.

Faz sua estréia na televisão em 1970, na telenovela As Bruxas, da TV Tupi. No ano seguinte, transferiu-se para a Rede Globo, onde atuou em O Cafona (1971), Bandeira 2 (1971),  Salomé (1991), e Dercy de Verdade (2012).

No cinema, Juan de Bourbon atua em Quando as Mulheres Paqueram e Ipanema toda Nua. 

Atualmente, dedica-se as atividades como produtor de teatro e artista plástico.

Bourbon, Juan de
Artistas plásticos do Brasil
Bourbon, Juan de